Osoby
 Aleksandra Kurczab-Pomianowska (ur. 1940) – reżyser teatralny, aktorka, tłumaczka literatury włoskiej i francuskiej
 Maria Pomianowska (ur. 1961) – instrumentalistka, wokalistka, pedagog, kompozytorka, doktor sztuk muzycznych
 Wanda Pomianowska (1919–2003) – filolog polski i badaczka folkloru, poetka